Mohammed Atta, een Egyptisch-Saoedisch student en een van de 19 terroristen die de aanslagen op 11 september 2001 pleegden
Atta (geslacht), een geslacht van mieren uit de familie der Formicidae
Atta (cognomen), een Romeinse achternaam